Stolterfoht ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Stolterfoht (1940–2021), deutsche Politikerin (SPD)
 Britta Stolterfoht (* 1970), deutsche Linguistin, Psycholinguistin und Hochschullehrerin
 Carl Stolterfoht (1807 in Lübeck–1879), deutscher Gutsbesitzer und Lauenburgischer Landschaftsrat 
 Diedrich Stolterfoht (1754–1836), deutscher Fabrikant und Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Egon Stolterfoht (1912–1986), deutscher Maler und Bildhauer
 Hermann Gustav Stolterfoht (1879–1953), deutscher Kaufmann, britischer Vizekonsul und Abgeordneter der Lübecker Bürgerschaft
 Jacob Stolterfoht (auch Jacobus Stolterfoht; 1600–1668), deutscher Theologe und Pastor
 Joachim Nikolaus Stolterfoht (1756–1823), deutscher Kaufmann

 Nikolaus Stolterfoht (* 1940), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Ulf Stolterfoht (* 1963), deutscher Dichter

Stolterfoht steht für:

 Lohmann & Stolterfoht, deutsche Getriebebaufirma, siehe ZF Industrieantriebe Witten

Siehe auch:

 Stolterfoth